Rasko ou Raško peut désigner :

Toponyme 

 Rasko, une localité au Burkina Faso ;
 Raško, un village de la municipalité de Kolašin au Monténégro.

Autre 
 Raško, un prénom serbe masculin.